hrabstwo Ward (ang. Ward County) w USA, w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Ward (ang. Ward County) w USA, w stanie Teksas